Алдошин Віктор Павлович (* 1960) — актор театру і кіно, народний артист України.
 Алдошин Максим Олександрович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павло Алдошин (* 1987) — український театральний та кіноактор, учасник російсько-української війни.
Прізвища